Völlger ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Völlger (1855–1930), deutscher Fotograf 
 Siegfried Völlger (* 1955), deutscher Herausgeber und Autor
 Winfried Völlger (* 1947), deutscher Künstler und Schriftsteller